Иоганн Фридрих Вильгельм фон Бецольд (; 1837—1907) — немецкий  и метеоролог.

Первые работы по теоретической оптике и электричеству; затем проводил исследования по метеорологии и земному магнетизму. Важнейший его труд — пять статей по «Термодинамике атмосферы», в которых он теоретически исследовал вопросы, связанные с восходящими и нисходящими движениями воздушных масс. Важные труды по теории циклонов, обмену тепла на земной поверхности, нормальному земному магнетизму.

С 1885 г. директор Прусского метеорологического института и профессор Берлинского университета. Иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук c 02.12.1906 по физико-математическому отделению (разряд физический). Президент Немецкого физического общества в 1895—1897 гг.

Среди его известных учеников - Артур Берсон.

Труды

Примечания

Литература 
 
 
 

Метеорологи Германии
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук